

Persone 
 Alla Rakha – musicista indiano
 Allah Rakha Rahman – musicista e compositore indiano
 Marwa Rakha – scrittrice e giornalista egiziana
 Youssef Rakha – scrittore egiziano

Altro 
 Miniere di Rakha – miniere di rame nello stato del Jharkhand, in India

Pagine correlate 
 Raca
 Allah Rakha